Tarasowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie nowomoskowskim
 Tarasowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim

uk:Тарасове#Україна